Distler ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Distler (* 1935), deutscher Mediziner 
 Gisela Distler-Brendel (1919–2022), deutsche Musikerin, Musikpädagogin und Hochschullehrerin
 Hubert Distler (1919–2004), deutscher Maler und Grafiker 
 Hugo Distler (1908–1942), deutscher Komponist
 Hugo Distler (Eiskunstläufer), österreichischer Eiskunstläufer
 Jacques Distler (* 1961), kanadischer theoretischer Physiker
 Johann Georg Distler (1765–1799), österreichischer Geiger und Komponist 

 Richard Distler (* 1946), deutscher Geistlicher und Liedertexter
 Rudolf Distler (* 1946), deutscher Maler
 Wolfgang Distler (1945–2014), deutscher Mediziner

Distler ist der Name folgender Firma:
 Johann Distler KG, ehemaliges deutsches Spielwarenunternehmen

Siehe auch:
 (11037) Distler, Asteroid des Hauptgürtels